Известны три битвы при Панипате:

 Битва при Панипате (1526) между Великим Моголом Бабуром и султаном Дели Ибрахим-шахом Лоди, окончившаяся победой Моголов
 Битва при Панипате (1556) между Великим Моголом Акбаром и Хему, окончившаяся победой Моголов
 Битва при Панипате (1761) между империей Дуррани и империей маратхов, окончившаяся победой Дуррани